Vila Raspa ima više značenja:
 Vila Raspa (Peskara)
 Vila Raspa (Trevizo)